Kuskokwim
 Kuskokwim